

Населені пункти та їхні частини

 Дембінка — село в гміні Тшебель Жарського повіту Любуського воєводства
 Дембінка — село в гміні Міломлин Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дембінка — частина міста Юзефув у Отвоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Дембінка — частина села Целін у гміні Жулкевка Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Дембінка — лісова осада в гміні Нова-Весь-Велька Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки